Зачёт Кубка IBU 2013/2014 по спринтерским гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка IBU по спринтерским гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка IBU по спринтерским гонкам(женщины) на сайте IBU

Спринт
Кубок IBU